Nilson Shoes är en skobutikskedja med butiker i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Nilson Shoes ägs av Nilson Group AB, som också driver kedjorna Din Sko, Skopunkten, Jerns och Radical Sports.

Externa länkar 
 nilsonshoes.com
 nilsongroup.com

Svenska butikskedjor
Skor
Skomärken